Грго Мартич (; ) — хорватский и боснийский монах-францисканец и писатель.

Биография

Общее жизнеописание 
Грго Мартич родился в 1822 году в местечке Растовача около города Посушье (ранее — Османская империя, ныне Босния и Герцеговина). Обучался в Загребе и Пеште. В 1834 году поступил в школу при францисканском монастыре, до 1838 года проживал в Крешево. С 1844 года учился в Пожеге, Загребе и Пеште (ныне Будапешт). 24 декабря 1844 года рукоположён в священники, три года совершал службы в Крешево и Осова. В 1847 году открыл школу в Крешево и гимназию в Сараево. С 1851 по 1879 годы — священник римско-католической церкви в Сараево, с 1879 года и до смерти (1905 год) — монах монастыря францисканцев в Крешево. Большую часть своей жизни провёл в Боснии.

Литературная и культурная деятельность 
Мартич переводил произведения Гомера и Гёте на хорватский язык, а также писал ряд исторических произведений — одним из наиболее известных стал роман «Просветители» (), посвящённый борьбе балканских славян против владычества Османской империи. Также он встречался с будущим албанским писателем Гергем Фишта и ещё одним хорватским писателем Сильвие Страхимиром Краньчевичем — Мартич и Краньчевич сумели склонить албанца к литературной деятельности.

Политическая деятельность 
Мартич в молодости активно поддерживал движение иллиризма, чуть позже стал выступать за присоединение Боснии и Герцеговины к будущему хорватскому государству, которое появится после прекращения существования Австро-Венгрии. Боролся за права хорватов-католиков в Боснии и Герцеговине, за что арестовывался властями.

Память 
 Перед церковью в Посушье был установлен памятник в виде открытой книги, в которой написано: «Трудно дому без братской любви, как Боснии без Хорватской земли» (). Также в Посушье есть школа, носящая имя Грго Мартича.
 В родной деревне Растовача установлен каменный крест, на котором указаны годы жизни Мартича и коротко описана его деятельность.
 В Боснии и Герцеговине в своё время была выпущена почтовая марка с изображением Мартича.
 Кисти хорватского художника Ивана Тишова принадлежит портрет Грго Мартича.
 Памятник Грго Мартичу установлен и в Загребе.

Библиография 
 Slavodobitnica svijetlomu gospodaru Omer-paši (epic poem, 1852.)
 Narodne pjesme bosanske i hercegovačke (with Ivan Frano Jukić), I (1858.)
 Osvetnici, I-III (ep, 1861/65.), IV (1878.), V (1881.), VI (1881.), VII (1883.)
 Početni zemljopis za katoličke učionice u Bosni (epic poem, 1884.)
 Narodne pjesme o boju na Kosovu godine 1389. (1886.)
 Obrana Biograda godine 1456. (ep, 1887.)
 Pjesnička djela fra Grge Martića, 1-7 (1888.)
 Pjesnička djela fra Grge Martića, I (1893.)
 Zapamćenja/1829.-1878., po kazivanju autorovu zabilježio janko Koharić (1906.)
 Izabrani spisi (1956.)

См. также 
 Литература Боснии и Герцеговины

Примечания

Литература 
 M. Šeper: Martić P. Grgo (Mato). In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 6, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1975, ISBN 3-7001-0128-7, S. 112.

Ссылки 
 O fra Grgi Martiću 
 Fra GRGO Martić 
 Pater Gjergj Fishta (1871-1940) 

Писатели Боснии и Герцеговины
Францисканцы Боснии и Герцеговины
Переводчики Боснии и Герцеговины
Панслависты
Хорватские писатели